Venteño – abitanti di Las Ventas con Peña Aguilera
Venteño – abitanti di Venta de Baños